Алексей Александрович Базанов (род. 11 июля 1985, г. Ярославль, СССР) Российский актер, известный по роли участкового Базанова в ситкоме «Реальные пацаны» канала ТНТ. Биография. Алексей Базанов родился в городе Березники Пермского края в 1985 году в семье медиков. Родители хотели, чтобы он продолжил династию врачей, однако у молодого человека были другие планы. К слову, у Базанова есть младший брат Денис, который также не захотел связывать свою жизнь с медициной.

Фильмография 

Родившиеся 11 июля
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся в Ярославле
Персоналии по алфавиту
Актёры России